Пано́в () — російське прізвище.
 Панов Анатолій Миколайович (1989) — білоруський хокеїст
 Панов Артур Олексійович (1998) — український політичний активіст, незалежний журналіст, політв'язень у Росії
 Панов Борис Семенович (1928—2012) — український геолог
 Панов Василь Миколайович (1906—1973) — радянський шахіст, міжнародний майстер (1950), шаховий літератор. Чемпіон Москви (1929).
 Панов Дмитро Олександрович (нар. 1998), більш відомий під сценічним псевдонімом 10AGE — російський реп — виконавець та автор пісень.
 Панов Дмитро Пантелійович (1910—1994) — радянський військовий льотчик
 Панов Євген Олександрович (1977) — один з лідерів «Самооборони Енергодару», член виконкому міськради. Викрадений ФСБ РФ в серпні 2016 і видаваний ними начебто засланий в Крим «диверсант ГУР МО України».
 Панов Іван Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панов Ігор Андрійович (1958) — український композитор
 Панов Костянтин Сергійович (1980) — російський хокеїст
 Панов Микола Вікторович (1872—1935) — український актор
 Панов Микола Миколайович (1903—1973) — російський письменник
 Панов Микола Олексійович (1803—1850) — декабрист
 Панов Михайло Федорович (1901—1979) — генерал-лейтенант танкових військ, Герой Радянського Союзу.
 Панов Олександр Володимирович (1975) — російський футболіст, нападник.
 Панов Сергій Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панов Федір Іванович — кандидат медичних наук, полковник медичної служби, професор, заслужений працівник охорони здоров'я України.

Див. також 
 Панова

Примітки 

Російські прізвища